Wolfskapelle (Wolfskirche) steht für:
 Wolfskapelle (Durbach)
 Wolfskapelle (Friebertshausen)
 Wolfskapelle (Gernach)
 Wolfskirche, Kusel, Rheinland-Pfalz